Левиев — еврейская фамилия; имеет женскую форму Левиева.

 Левиев, Борис (1902—1968) — болгарский скрипач, дирижёр и композитор.
 Левиев, Лев Бинзумович (род. 1984) — российско-израильский интернет-предприниматель и инвестор, сооснователь крупнейшей российской социальной сети «ВКонтакте».
 Левиев, Руслан Леонидович (род. 1986) — российский программист и оппозиционный активист, основатель расследовательской группы Conflict Intelligence Team.

Левиева 
 Левиева, Маргарита Владимировна (род. 1980) — американская актриса, бывшая профессиональная гимнастка.
 Левиева, Этери Михайловна — российский журналист и телепродюсер.